Ла Обра има више значења:

 Ла Обра (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Обра (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Обра, Ел Габичан (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику